Запрометов — фамилия.

Известные носители:
 Запрометов, Михаил Николаевич (1918—2008) — биолог, доктор биологических наук (1963), лауреат премии имени К. А. Тимирязева (1995), сын Н. Г. Запрометова.
 Запрометов, Николай Георгиевич (1893—1983) — советский миколог, фитопатолог и энтомолог, один из основоположников фитопатологии в Средней Азии, доктор сельскохозяйственных наук (1943), Заслуженный деятель науки и техники Узбекской ССР (1950).